Fábio Neves (1994) é um músico e compositor musical

Naturais de Macaé
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Violinistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira